Николай Кудряшов:
 Кудряшов, Николай Алексеевич (род. 1945) — российский математик и физик-теоретик.
 Кудряшов, Николай Петрович (Кудряшев; 1922—1973) — лейтенант, Герой Советского Союза.